Дани́ло Попиво́да (; 1 мая 1947, Ловченац, ФНРЮ — 9 сентября 2021) — югославский футболист, правый вингер и нападающий.

Карьера

Клубная

В сборной 
В сборной Югославии Данило Попивода дебютировал 14 июня 1972 года в товарищеском матче со сборной Венесуэлы, завершившимся со счётом 10:0, причём Попивода забил пятый гол своей сборной. В составе сборной Попивода принял участие в чемпионате мира 1974 года и чемпионате Европы 1976 года. Своё последнее выступление за сборную Попивода провёл в отборочном турнире чемпионата мира 1978 года против сборной Испании 30 ноября 1977 года, тот матч завершился поражением югославов со счётом 0:1. Всего же за сборную Попивода сыграл 20 официальных матчей в которых забил 5 голов. Также Попивода сыграл 3 матча за молодёжную сборную Югославии в которых забил 1 гол и 10 матчей за юношескую сборную Югославии, в которых забил 7 голов.

Итого: 20 матчей / 5 голов; 8 побед, 2 ничьих, 10 поражений.

Достижения

Командные 
  «Олимпия» (Любляна)
 Финалист Кубка Югославии: 1970

  «Айнтрахт» (Брауншвейг)
 Бронзовый призёр чемпионата ФРГ: 1977

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Югославии: 1974 (17 голов)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика матчей за сборную Югославии на сайте reprezentacija.rs
 
 Профиль игрока на fussballdaten.de 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг